

Patronyme 

 Alexandre Bonin (1876-1943), peintre français ;
 André Bonin (1909-1998), un escrimeur français ;
 Arnaud Bonin (né en 1985), un traileur français ;
 Celeste Bonin (née en 1986), modèle de body fitness et catcheuse américaine ;
 Célestin Bonin (1851-?), un policier français qui contribua à moderniser la police ottomane à la fin du  ;
 Charlotte Bonin (née en 1987), une triathlète italienne ;
 Cyril Bonin (né en 1969), un dessinateur de bandes dessinées ;
 Gustav von Bonin (1797-1878), un homme politique prussien ;
 Hubert Bonin, professeur d'histoire contemporaine français ;
 Laurier Bonin, un producteur et monteur québécois ;
 Marcel Bonin (né en 1931), un joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Pierre Bonin (~1750-après 1791), un ingénieur qui réussit avec Jean-Joseph Mazet en 1784 la première expérience d'aérostation réussie à Marseille ;
 Pierre Bonin, un historien du droit français ;
 Ray Bonin, B.A. (né en 1942), un homme politique canadien ;
 Wilhelm von Bonin (1786-1852), homme politique prussien ;
 Wilhelm von Bonin (1824-1885), général prussien ;
 William Bonin (1947-1996), tueur en série américain.

Toponyme 

au Japon
 Îles Bonin, autre nom de l'archipel d'Ogasawara dans la sous-préfecture d'Ogasawara ;

en Pologne (dans la voïvodie de Poméranie occidentale)
 Bonin, village du powiat de Choszczno ;
 Bonin, village du powiat de Drawsko ;
 Bonin, village du powiat de Koszalin ;
 Bonin, village du powiat de Łobez ;

en Pologne (dans la voïvodie de Mazovie)
 Bonin, village.

Biologie 
 Grive des Bonin, un oiseau disparu
 Roselin des Bonin, un oiseau disparu

Homonymie de patronyme